Керрі Рід була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Івонн Гулагонг.

Гулагонг виграла титул, у фіналі перемігши Гелен Гурлей з рахунком 6–3 6–0. Обидві тенісистки розпочали турнір як Місіс Р. Коулі, оскільки відповідно були заміжні за Роджером Коулі і Річардом Коулі (які не були родичами). На початку фіналу cellz на сітці так заплутався, що почав звертатися до них проста як Івонн і Гелен.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Івонн Гулагонг — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

  Івонн Гулагонг (Чемпіонка)
  Сью Баркер (півфінал)
  Керрі Рід (півфінал)
  Mona Guerrant (чвертьфінал)
  Гелен Гурлей (фінал)
  Гелена Анліот (1-ше коло)
  Кетлін Гартер (чвертьфінал)
  Рейні Фокс (чвертьфінал)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки

Посилання 
 

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу
1977 в австралійському спорті
Тур WTA 1978